Алексиано — фамилия.

Известные носители:
 Алексиано, Александр Павлович (1747—1783) — греческий офицер на службе в Российском императорском флоте, Георгиевский кавалер, капитан 2 ранга.
 Алексиано, Антон Павлович (ок. 1750—1810) — российский вице-адмирал, участник русско-турецких войн и Архипелагских экспедиций.
 Алексиано, Панагиоти (? — 1788) — бригадир русской службы, во время 1-й турецкой войны был участником Первой Архипелагской экспедиции. Брат Антона Алексиано.